Foo Fighters puede tener diversos significados:

 Foo Fighters, grupo de rock.
 Foo Fighters (1995), primer álbum de dicho grupo.
 Foo fighter: fenómeno aéreo.
 Foo Fighters (personaje), personaje del manga JoJo's Bizarre Adventure.